Пражская Академия искусств может означать:
 Академия изобразительных искусств — высшая школа университетского типа по изучению предметов по искусству в Праге.
 Академия музыкальных искусств — высшее учебное заведение Чехии, направленное на подготовку работников в сфере исполнительского искусства, расположенное в Праге.